Баяде́ра (от  — танцовщица) — многозначный термин:
 Баяде́ра (баядерка) — девадаси, обученная сакральному искусству танца (бхаратанатьям), индийская храмовая танцовщица.
 «» — баллада И. В. Гёте (с подзаголовком «индийская легенда», 1797).
 «Бог и баядера» — двухактная опера Даниэля Обера по либретто Эжена Скриба, танцы в хореографии Филиппо Тальони (Париж, Опера Ле Пелетье, 1830).
 «Бог и баядера» — балет Филиппа Мюзара по мотивам оперы Обера (Лондон, Королевская опера, 1831).
 «Бог и баядера» — балет Августа Бурнонвиля по мотивам оперы Обера (Копенгаген, Королевский театр, 1840).
 «Баядера» — оперное либретто, составленное драматургом Ипполитом Шпажинским для Петра Чайковского (1887).
 «Баядера» — трёхактная оперетта Имре Кальмана по либретто Ю. Браммера и А. Грюнвальда («Карлтеатр», Вена, 1921).
 См. также 
 Баядерка

 Примечания